LNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smolensk (Russia)